Чемпионат Португалии по футболу 2005—2006 — 72-й по счету Чемпионат Португалии по футболу в рамках высшего дивизиона. В нём участвовало 18 клубов. Стартовал 19 августа 2005 года матчем между «Спортингом» и «Ос Белененсеш», и завершился 7 мая 2006 года. Чемпионом Португалии в 21-й раз в истории стал клуб «Порту». Чемпион прошлого сезона, «Бенфика», заняла 3 место.

Первый гол чемпионата забил Рожерио, на 39-й минуте матча между «Спортингом» и «Ос Белененсеш». Первую жёлтую карточку получил игрок «Спортинга» Фабио Рошембак в матче открытия сезона, первую красную карточку — игрок «Бенфики» Жоао Перейра в выездном матче с «Академикой» из Коимбры.

По итогам прошедшего сезона 2004/2005, в высший дивизион вышли клубы «Эштрела да Амадора», «Пасош де Феррейра» и «Навал 1 де Майо», которые сменили вылетевшие во второй дивизион «Морейренсе», «Бейра Мар» и «Эшторил-Прая».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Награды 
Футболист года — во второй раз подряд награду выиграл Рикарду Куарежма из «Порту».
Золотая бутса — награду выиграл Камерунец Альберт Мейонг из «Белененсиш», забивший 17 голов.

Ссылки 
 Португальская лига в сезоне 2005/2006 на rssssf.com

2005/2006
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2005 году
Спорт в Португалии в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006